Спилберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спилберг, Адриана (ум. 1700) — художница, представительница «Золотого века» нидерландской живописи.
 Спилберг, Арнольд Меер (1917—2020) — американский инженер-электрик, внесший большой вклад вклад в развитие технологий своего времени. Отец режиссёра Стивена Спилберга.
 
 Спилберг, Стивен (род. 1946) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Спилберг, Энн (род. 1949) — американский кинопродюсер и сценарист.

Фильмы 
 «Спилберг» — американский документальный фильм 2017 года, посвящённый режиссёру Стивену Спилбергу.